Геліотроп :
 Геліотроп (рослина) — трав'яниста декоративна рослина з запашними ліловими квітами роду ()
 Геліотроп (колір) — фіолетовий колір
 Геліотроп (мінерал) — відміна халцедону зеленого кольору з яскраво-червоними плямами. Належить до виробного каміння.
 Геліотроп (інструмент) — геодезичний інструмент для вимірювання горизонтальних кутів у тріангуляції.

Посилання